Николай Шумов:
 Шумов, Николай Васильевич (1827—1905) — русский художник, иконописец, изограф.
 Шумов, Николай Сергеевич (1910—1983) — советский учёный-экономист, педагог.